Арнсберг (округ) — один з п'яти адміністративних округів землі Північний Рейн — Вестфалія, Німеччина.
 Арнсберг (місто) — місто в Німеччині, адміністративний центр округу Арнсберг.